Podstatou termínu komunikace (latinsky communicatio) je "spojení". V obsahovém typu lidského jednání jde o spojení dvou vědomí prostřednictvím sdělování (komunikace). Toto spojení mohou podporovat různé technické (distribuční) prostředky, média, které k tomu mohou využívat různé cesty. Podle řízení člověka pak může technika komunikovat sama mezi sebou. Distribuce hmotných produktů sdělování je prováděna dopravními prostředky, využívajícími pozemní a jiné dopravní cesty, kterým se proto také říká komunikace. Dopravní prostředky a jejich komunikace jsou užívány nejen pro produkty obsahového, ale také věcného jednání.

Komunikace - obsahové jednání člověka (sdělování)
Zabývají se jím humanitní vědy vč. psychologie, teorie komunikace, teorie znaku, sociologie, antropologie ad.
Sociální komunikace – nejčastější systémy takové komunikace představuje lidská řeč zvuková nebo převedená do písmových či obrázkových znaků a symbolů, nebo mimika a gestikulace.
Podle komunikačního systému:
 verbální komunikace – slovní komunikace, tedy komunikace slovem či písmem
 neverbální komunikace – dorozumívání beze slov (např. mimika, haptika, gestikulace atd.)
 vizuální komunikace – komunikace prostřednictvím vizuálních sdělovacích systémů.
 Podle charakteristiky:
 intrapersonální komunikace – vnitřní komunikace jednoho člověka v myšlenkách
 interpersonální komunikace – vzájemná komunikace mezi dvěma a více lidmi
 skupinová komunikace – komunikace v sociální skupině (specifickým kanálem je internet)
 masová komunikace – jednosměrná komunikace k většímu počtu osob (např. televize, rozhlas či tisk)
 Podle typu:
 Nenásilná komunikace
 Pedagogická komunikace
 Sociální komunikace

Komunikace - technická podpora obsahové komunikace
 telekomunikace
 Podle šířky datové sběrnice:
 paralelní komunikace
 sériová komunikace
 Podle taktování:
 synchronní komunikace – vysílač i přijímač jsou taktovány hodinovým signálem, třetí stranou
 asynchronní komunikace – vysílač a přijímač se taktují vzájemně

Komunikace -  dopravní podpora obsahové komunikace 
 dopravní cesta, např. železnice, vodní cesta, letecká cesta
 pozemní komunikace – čili silnice, dálnice, chodníky, cyklostezky apod.

Reference

Externí odkazy 
 
 
 
Šmok, Ján: Úvod do teorie sdělování, AMU, Praha, 1972